Michael Hugentobler ist der Name folgender Personen:

* Michael Hugentobler (Schriftsteller) (* 1975), Schweizer Schriftsteller und Journalist
 Michael Hugentobler (Politiker) (* 1981), Schweizer Politiker (CVP)